Řečice est un toponyme qui peut désigner :

Řečice, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Řečice, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Červená Řečice, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Kardašova Řečice, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Zábřezí-Řečice, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie